Мата Катарина има више значења:

 Мата Катарина (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Катарина (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику